Hastings Puede referirse a:

Geografía 

Hastings. Una ciudad y un distrito no metropolitano del sur de Inglaterra.
Hastings. Es la ciudad más poblada de la región de Hawke's Bay en la isla norte de Nueva Zelanda
Hastings. Es una ciudad ubicada en el condado de Adams en el estado estadounidense de Nebraska.
Hastings. Es un borough ubicado en el condado de Cambria en el estado estadounidense de Pensilvania.
Hastings. Es una ciudad ubicada en el condado de Dakota en el estado estadounidense de Minnesota.
hastings. Es un pueblo ubicado en el condado de Oswego en el estado estadounidense de Nueva York.
Hastings. Es una ciudad ubicada en el condado de Barry en el estado estadounidense de Míchigan.
Hastings. Es un condado en la provincia canadiense de Ontario.
Hastings-on-Hudson. Es una villa ubicada en el condado de Westchester en el estado estadounidense de Nueva York.
Hastings Mill. Era un Aserradero ubicado en la costa sur de Burrard Inlet y fue el punto original alrededor del cual se desarrolló la ciudad de Vancouver.

Acontecimientos históricos 
 La Batalla de Hastings (1066), cuyo resultado fue decisivo para la Conquista normanda de Inglaterra.

Personas 
Hastings Kamuzu Banda. Médico y político, fue el primer presidente de Malaui.
Arthur Hastings. Personaje de las novelas de Agatha Christie.